Ву́лиця Курнато́вського — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Курнатовського — вулиця у місті Горлівка Донецької області.
Проспект Курнатовського — вулиця у місті Донецьк.
Вулиця Курнатовського — вулиця у місті Сєверне Донецької області.

 Вулиця Курнатовського — колишня назва вулиці Остафія Дашкевича у місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей